La barca – cortometraggio diretto da Buster Keaton e Eddie Cline del 1921
 La barca – raccolta di poesie di Mario Luzi del 1935
 La barca – album di Thomas Köner del 2009
 La barca – bolero di Roberto Cantoral
 La Barca – frazione del comune italiano di Gallicano, in provincia di Lucca
 La Barca – comune messicano
 La Barca – località spagnola del comune di Lepe

Pagine correlate 
Barca (disambigua)